Здесь находятся чипсеты выпущенных до мая 2004 года самой компанией, до принятия подхода на открытой платформе, а также чипсетов, производимых ATI Technologies после июля 2006 года, как завершение приобретения ATI.

Северные мосты

A-Link Express II 
Чипсеты имели поддержку PCIe 1.1 x4 и выпускались под брендом ATI

Чипсеты для APU (FM 1,FM 2,FM 2+) 

Для моделей AMD APU с 2011 по 2016 год.

Чипсеты AM3+

Чипсеты AM4 
В настоящее время на рынке представлено 3 поколения чипсетов на базе AM4. Модели, начинающиеся с номера 3хх, являются представителями первого поколения, с номера 4хх - второго поколения и т. д.

TR4 
Поддерживает процессоры AMD Ryzen Threadripper первого и второго поколений.

TRX4 
Поддерживает процессоры AMD Ryzen Threadripper третьего поколения.

Хотя наборы микросхем X399 и TRX40 используют одинаковое количество контактов, они несовместимы друг с другом из-за различий в расположении контактов. Двенадцать материнских плат TRX40 были выпущены при запуске в ноябре 2019 года. Чипсет TRX40 сам по себе не поддерживает интерфейс HD Audio, поэтому поставщики материнских плат должны включать USB-аудиоустройство на материнских платах TRX40 для интеграции их.

Чипсеты sWRX8 
Поддерживает процессоры AMD Ryzen Threadripper Pro 3-го (3900WX) и 4-го (5900WX) поколений.

Хотя процессорные разъемы материнских плат X399, TRX40 и WRX80 используют одинаковое количество контактов, разъемы несовместимы друг с другом из-за идентификационных контактов и отсутствия соединения некоторых контактов.  Три материнские платы WRX80 были выпущены при запуске в марте 2021 года. Набор микросхем WRX80 не поддерживает интерфейс HD Audio сам по себе, поэтому поставщики материнских плат должны включать аудиоустройство USB или аудиоустройство PCIe на материнские платы WRX80 для интеграции аудиокодеков.

Чипсеты AM5 
AMD использует один набор микросхем Promontory 21 для всех конфигураций. Один чип Promontory 21 обеспечивает четыре порта SATA III и двенадцать линий PCIe 4.0. Четыре линии зарезервированы для каналов набора микросхем к процессору, а еще четыре используются для подключения к другому чипу Promontory 21 в топологии с последовательным подключением для наборов микросхем X670.

Примечания

Ссылки 
 https://www.amd.com/ru (Официальный сайт)
Обзор чипсета AMD B550 / Amd.news, 31 октября 2020 года

Списки чипсетов
Чипсеты AMD